One of Us steht für:

 One of Us (ABBA-Lied), Lied von ABBA
 One of Us (Joan-Osborne-Lied), Lied von Joan Osborne
 One of Us (Album), Kompilationsalbum von Joan Osborne
 internationale Bezeichnung einer europäischen Bürgerinitiative zum Schutz menschlicher Embryonen, siehe Einer von uns (Bürgerinitiative)